Den Namen Main-Donau-Kanal-Brücke tragen unter anderem folgende Brückenbauwerke in Bayern:

 Brücke der Bundesautobahn 6 bei Nürnberg
 Brücke der Bundesautobahn 9 bei Hilpoltstein
 Brücke der Bundesautobahn 77 bei Nürnberg
 Brücke der Schnellfahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt, siehe Main-Donau-Kanal-Brücke (Schnellfahrstrecke Nürnberg–Ingolstadt)